Лясковичский сельский Совет — сельский Совет на территории Ивановского района Брестской области Республики Беларусь.

Состав 
Лясковичский сельсовет включает 12 населённых пунктов:
 Боровая — деревня.
 Верхустье — деревня.
 Горовата — деревня.
 Дружиловичи — агрогородок.
 Замошье — деревня.
 Калилы — деревня.
 Лясковичи — деревня.
 Ляховичи — деревня.
 Новолучки — деревня.
 Огово — деревня.
 Трилисски — деревня.
 Щекотск — деревня.

Археология 
Кремнёвые рудия из карьера у деревни  (Ивановский район, Брестская область), судя по геологическим отложениям, имеют возраст не старше 250 тысяч лет назад.

См. также 
 Ивановский район

Примечания

Ссылки 
 Ивановский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ивановского района (Брестская область)